Het ATP-toernooi van Bogota 2001 (met de officiële naam Cerveza Club Colombia Open 2001) werd van 29 januari tot en met 4 februari 2001 gehouden in de Colombiaanse hoofdstad Bogota.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Club Campestre El Rancho.

Het toernooi van 2001 trok 29.350 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

2001
Bogota